Бе́та — друга літера грецької абетки. Походить від фінікійської літери бет. Популярна назва для другого, другорядного або пізнішого.

Біологія 

 Бета-амілоїд — білок з молекулярною масою 4200 з 39-42 амінокислот.
 Бета-блокатор — медичний препарат, який блокує імпульси, що стимулюють певні нервові закінчення (бета-рецептори).
 Бета-лист — елемент вторинної структури білків.
 Бета-протеобактерії — клас бактерій типу протеобектерій.
 Бета-пропелер — тип архітектури білків, що складаються цілком з бета-листів.
 Трансформуючий фактор росту бета — цитокін системної дії, який прямо чи опосередковано впливає мабуть на всі процеси в організмі людини.

Фізика 
 Бета-випромінювання — потік електронів, що виникає при бета-розпаді.
 Бета-розпад — радіоактивне перетворення атомів одних речовин в інші, яке супроводжується випромінюванням електронів або позитронів.
 Подвійний бета-розпад — загальна назва декількох видів радіоактивного розпаду атомного ядра, які обумовлені слабкою взаємодією і змінюють заряд ядра на дві одиниці.
 Бета-спектрометр — прилад, за допомогою якого досліджують спектр бета-частинок.
 Бета-частинки — електрони й позитрони, які випускають атомні ядра деяких радіоактивних речовин при радіоактивному бета-розпаді.

Інші науки 
 Відсічення альфа-бета — алгоритм пошуку, що зменшує кількість вузлів, які необхідно оцінити в дереві пошуку мінімаксного алгоритму.
 Бета-розподіл — в теорії імовірностей і статистиці двопараметрична сім'я абсолютно неперервних розподілів.
 Бета-функція — математична функція.
 Бета-тестування — інтенсивне використання майже готової версії продукту з метою виявлення помилок в його роботі для їх усунення перед остаточним виходом продукту на ринок.
 Коефіцієнт бета або бета-коефіцієнт — показник ринкового ризику для цінних паперів або портфеля цінних паперів.

Астрономія 
В астрономії літерою бета позначається друга за яскравістю зоря в сузір'ї:
 Бета Пегаса — червоний гігант у сузір'ї сузір'ї Пегаса.

Топонім 
 Бета — село у повіті Харгіта в Румунії.

Інше 
 Бета — персонаж книжки М. М. Носова «Незнайко на Місяці».